Autographie bezeichnet
 das eigenhändige Kopieren eines Textes, Autographie (Edition)
 ein Verfahren der Drucktechnik, Umdruck